Bianca (« Blanche » en italien) est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom et patronyme 
Bianca est un prénom italien, français, roumain ou germanique, ainsi qu'un patronyme.

Variantes 
Banca, Bianka, Bionca, Blanca, Blanche, Blanchette, Blanka.

Date de fête 
Il est fêté le 3 octobre.

Saintes chrétiennes 
 Bianca de Rome (morte en 304), martyre à Rome sous Dioclétien.

 Bianca Piccolomini Clementini (1875-1959), fondatrice, vénérable.

Personnalités portant ce prénom 

 Bianca Balti (née en 1984), une top model italienne.
 Bianca Ryan, une chanteuse révélée au America's Got Talent
 Bianca Gervais, actrice et animatrice québécoise.
 Bianca del Rio, drag queen gagnante de la saison 6 de RuPaul Drag's Race

Personnalités portant ce patronyme 
 Giuseppe Bianca, un botaniste ayant nommé l'Ophrys noir en 1842
 Sondra Bianca (née en 1930), une pianiste américaine

 Bianca, famille noble de Venise, originaire de Trevise (éteinte en 1342).

Personnages de fiction 
 Bianca, un personnage de la pièce de théâtre La Mégère apprivoisée de William Shakespeare
 Bianca, une maîtresse anonyme de Camillo Cavour
 Bianca Castafiore, une cantatrice dans la série des Tintin et Milou de Hergé
 Bianca, une souris blanche dans le dessin animé Les Aventures de Bernard et Bianca de Walt Disney
 Bianca, un personnage de la pièce de théâtre Othello de William Shakespeare

Titre 

 Bianca, un film de 1983 de Nanni Moretti avec Laura Morante

Astronomie 
 Bianca, un des satellites naturels de la planète Uranus
 (218) Bianca, un astéroïde

Autres 
 Bianca, un cépage hybride blanc d’origine hongroise ;
 Bianca, une jument de saut d'obstacles ;
 le Palazzo di Bianca Cappello à Florence.

Références

Voir aussi 
 
 
 
 Prénom Bianka (variante)

Prénom italien
Prénom féminin
Prénom français